Chiesa dei Santi Antonio di Padova e Rocco a Graglia
 Chiesa dei Santi Antonio di Padova e Rocco a Villa Lagarina
 Chiesa dei Santi Antonio di Padova e Rocco a Albiano